E  steht für:
 Neotam als Lebensmittelzusatzstoff
 Europastraße 961 in Griechenland

Abkürzung